Мелиодас (; 505—560) — правитель Лионессе с 525 года и Корнубии с 550-х годов.

Биография 
Мелиодас — сын Фелека Лионесского. В 525 году он наследовал своему отцу. Находился в вассальном отношении к Марку Корнубскому, на сестре которого, Элизабет, Мелиодас был женат. От этого брака родился Тристан, таким образом он приходился племянником Марку.

В 550-х годах Мелиодас свергнул Марка с престола Корнубии, когда тот вернулся из Арморики. В 560 году Мелиодас умер и королём Корнубии стал его сын Тристан.

Ссылки 
 Мелиодас ап Фелек на allmonarchs.net
 Мелиодас ап Фелек на earlybritishkingdoms.com 

Правители Европы VI века